Па́вел Алексе́евич Мелёшин () — российский футболист, нападающий московского «Спартака».

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом с шести лет в академии московского «Спартака». С сезона 2020/21 начал выступать в Юношеской футбольной лиге за команду до 16 лет. Дебютировал за «Спартак U-16» 20 сентября 2020 года в матче 1-го тура ЮФЛ-2 против «Строгино» (4:1), выйдя в стартовом составе. 3 апреля 2021 года дебютировал за команду до 17 лет в матче 18-го тура ЮФЛ-1 против «Ростова» (2:2), выйдя в стартовом составе. Всего в сезоне 2020/21 в ЮФЛ-1 провёл 18 матчей и забил 21 мяч, а в ЮФЛ-2 провёл два матча и забил один мяч. В сезоне 2021/22 выступал в ЮФЛ-1 за «Спартак U-19», проведя 25 матчей и забив 28 мячей и по итогу турнира стал лучшим бомбардиром лиги. С февраля 2021 года начал привлекаться в молодёжную команду «Спартака». Дебютировал в М-Лиге 29 октября 2021 года в матче 14-го тура против «Урала» (4:1), в котором также забил свой первый мяч за молодёжную команду. В сезоне 2021/22 провёл три матча и забил один мяч.

В июне 2022 года был переведён вместе со «Спартаком-2004» в молодёжную футбольную лигу. С августа 2022 года начал привлекаться к тренировкам с основным составом московского «Спартака». Дебютировал за клуб 30 августа 2022 года в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) выйдя в стартовом составе, а на 46-й минуте забил свой первый мяч за «Спартак» и принёс клубу победу в матче. Через три дня, 2 сентября 2022 года, сыграл матч в молодёжной футбольной лиге против ЦСКА (3:3), в котором оформил хет-трик. Мелёшин стал первым игроком 2004 года рождения, дебютировавшим в основном составе «Спартака». В чемпионате России сыграл свой первый матч за клуб 11 сентября 2022 года в матче 9-го тура против «Ростова» (2:4), выйдя на 72-й минуте вместо Михаила Игнатова. 15 сентября 2022 года снова отличился за «Спартак» в матче 2-го тура Кубка России в ворота «Факела» (3:0). Свой первый мяч в чемпионате России забил 23 октября 2022 года в матче 14-го тура против «Химок» (5:0), отличившись на 83-й минуте.

Личная жизнь 
Отец — Алексей (род. 1976), четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака». С 2011 года работает в академии «Спартака» и молодёжной команде клуба. Также у Павла есть старший брат — Алексей (род. 2000), также воспитанник «Спартака», c января 2022 года выступает за ФШМ.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва